

Жінки 
 Тодорова Анастасія ( 1993) — українська спортсменка, веслувальниця на байдарках.
 Елиця Тодорова — болгарська співачка.
 Мина Тодорова — персонаж болгарської романтичної літератури початку XX століття.
 Рита Тодорова — болгарська спортсменка з академічного веслування.
 Жана Тодорова — болгарська волейболістка, ліберо.

Чоловіки 
 Георгій Тодоров — болгарський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Тодоров Дмитро Русланович — український військовик, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Єньо Тодоров — болгарський борець вільного стилю.
 Тодоров Ігор Ярославович — український історик.
 Тодоров Михайло Дмитрович — український живописець.
 Петко Тодоров — болгарський поет, прозаїк і драматург, юрист.
 Светослав Тодоров — болгарський футболіст.
 Серафім Тодоров — болгарський боксер.
 Цветан Тодоров — французький літературознавець, мовознавець, філософ болгарського походження.

болгарські прізвища